Un grognard est un soldat de la garde de Napoléon.
 Par extension, le nom est donné aussi aux joueurs des simulations guerrières, surtout de figurines.
 Les Grognards constituent aussi une race dans le jeu vidéo Halo.
 Alexis Grognard (1752-1840) est un peintre lyonnais.
 Le SNCASE SE.2010 Grognard est un avion à réaction français.